Гагиев — ингушская, осетинская и абазинская фамилия. Известные носители:

 Гагиев, Гирихан Аюпович (1946—2015) — ингушский поэт, драматург. Народный поэт Республики Ингушетия. Лауреат премии Всемирного Артийского комитета «Человек мира — 2002».
 Гагиев, Руслан Магометович (1976) — российский государственный деятель, Председатель Правительства Республики Ингушетия (с 18 ноября 2016 года).
 Гагиев, Александр Максимович (1920—1981) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза (1945).
 Гагиев, Алихан Васильевич (1941) — осетинский поэт, член СП СССР и России.
 Гагиев, Вячеслав Зелимович (1986) — российский самбист.